A 2013-as nyári universiadén a torna női egyéni összetett versenyszámát július 9-én rendezték. A Magyarországot képviselő Böczögő Dorina a selejtezőben elért eredményével a 10. helyen került be az összetett döntőbe, ahol sikerült előbbre lépnie és a 9. helyen zárta az Universiadét.

Eredmények 
A finálé eredménye:

Jegyzetek 

EN